Sejlsportsfolk

Brasilien

Danmark
Dorte O. Jensen – europajolle, matchrace, yngling
Jesper Bank – drage, soling, matchrace, h-båd
Jonas Høgh-Christensen – finnjolle, yngling
Jørgen Bojsen-Møller – flying dutchman, 505
Jørgen Lindhardtsen – ok-jolle, finnjolle
Kristine Roug – europajolle, laser radial
Lasse Hjortnæs – finnjolle, laser standard
Paul Elvstrøm – tornado
Søren Johnson – europajolle
Helle Jespersen – Matchrace, yngling
Jes Lyhne Bonde – Optimistjolle

England
Briggs Swift Cunningham II
Ellen MacArthur
Ben Ainslie – laser standard, finnjolle

Finland

Frankrig

Holland

Indonesien

Island

Italien

Kina

Malaysia

New Zealand
Chris Timms – tornado

Norge
Siren Sundby – europajolle

Polen

Skotland
Shirley Robertson – europajolle, yngling

Spanien

Sverige

Tyskland

USA

Østrig